Орурк — фамилия:

 Орурк, Владимир Егорович — Георгиевский кавалер; полковник; № 5125; 1 декабря 1835.
 Орурк, Иосиф Корнилович — Георгиевский кавалер; полковник; № 1636 (666); 12 января 1806.

См. также 
 О’Рурк